Математическая гипотеза — наименование для некоторых форм научных гипотез, возможные значения:
 Математическая гипотеза в математике — недоказанное утверждение, с высокой вероятностью являющееся верным (например, гипотеза Римана, гипотеза Гольдбаха).
 Математическая гипотеза — метод познания в теоретической физике, в котором известные законы распространяются на смежную или неисследованную область в видоизменённой форме.

См. также 
 Математическая модель